Úrsulo Galván kan syfta på:

 Úrsulo Galván Reyes (1893–1930), en mexikansk politisk aktivist och militär

Geografi

Mexiko 

 Úrsulo Galván, Villaflores, 
 Úrsulo Galván, Coscomatepec, 
 Úrsulo Galván, Tlalnelhuayocan, 
 Úrsulo Galván, Manlio Fabio Altamirano, 
 Úrsulo Galván, Tierra Blanca, 
 Úrsulo Galván, Solosuchiapa, 
 Úrsulo Galván, Palenque, 
 Úrsulo Galván, Tezonapa, 
 Úrsulo Galván, Las Vigas de Ramírez, 
 Úrsulo Galván, Las Choapas,